1001 oder Tausendundeins steht für:
 1001, das Jahr 1001 nach Christus
 Eintausendeins, eine natürliche Zahl
 Tausendundeins, ein Kartenspiel

Siehe auch:
 Tausendundeine Nacht
 A Thousand and One